El término Luzzu puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Luzzu, una embarcación de pesca tradicional del archipiélago maltés;
 a Luzzu (película), una película dramática maltesa de 2021, escrita y dirigida por Alex Camilleri.